Dois Leões, também chamado de Largo dos Dois Leões, é uma praça da capital do estado brasileiro da Bahia. Localizado entre a Baixa de Quintas, Cidade Nova, Acupe de Brotas, sua principal via de acesso dá-se na confluência da Rótula do Abacaxi com o Largo da Sete Portas. As principais vias da praça são a Avenida Heitor Dias e a rua Cônego Pereira.

As esculturas de dois leões na entrada principal da Escola Leopoldo dos Reis é que deram o nome a praça. A Leopoldo dos Reis é uma escola pública de ensino fundamental localizada na Baixa de Quintas, em Salvador.

Ver também 
 Lista de praças de Salvador

Ligações externas 
 Ficha na Fundação Gregório de Mattos
 FNDE
 Escola Leopoldo dos Reis no GuiaSalvador.com 

Largos de Salvador